Сове́рдзене, Соверцене () — коммуна в Италии, располагается в провинции Беллуно области Венеция.

Население составляет 420 человек (2008 г.), плотность населения составляет 29 чел./км². Занимает площадь 15 км². Почтовый индекс — 32010. Телефонный код — 0437.

Покровителем коммуны почитается святой Лаврентий, празднование 10 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики